Dwunaste Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w 2016 rozgrywane były między 25 a 30 października. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na terenie Uniwersytetu Hitit w Çorum w Atatürk Sports Hall.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2016 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
2016 w Turcji
Zapasy w Turcji